Rohan – państwo leżące w Śródziemiu, fikcyjnym kontynencie z twórczości J.R.R. Tolkiena.
 Rohan – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.
 Rohan – francuski ród arystokratyczny.
 Rohan – główny bohater powieści Stanisława Lema Niezwyciężony.
 Rohan – imię męskie.
 Michael Scott Rohan – szkocki pisarz SF.